Santa Lucrecia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jesús Carranza, Veracruz, 
 Santa Lucrecia, Oaxaca, Tlaxiaco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar